Diese Liste enthält alle Länderspiele der Fußballnationalmannschaft San Marinos. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht San Marinos aufgeführt. Die vier inoffiziellen Länderspiele, die San Marino 1986 und 1987 vor seinem Beitritt zu UEFA und FIFA bestritt, werden in der Statistik nicht berücksichtigt, finden sich aber in der RSSSF-Liste des Landes und werden hier ebenfalls aufgeführt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen:

 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft

Länderspielliste 
Direkt zu Jahr: 1990 – 2000 – 2010 – 2020

Statistik

Gesamtbilanz

Anlässe

Sämtliche Länderspielbilanzen 
San Marino trat bis heute gegen 48 Nationalmannschaften an und hat gegen 47 eine negative Bilanz; lediglich gegen die Seychellen gibt es eine ausgeglichene Bilanz.

Spielorte

Weblinks 
 Website des san-marinesischen Fußballverbandes
 Auflistung der Länderspiele San Marinos auf FIFA.com
 RSSSF-Liste der Länderspiele San Marinos bis einschließlich der Partie am 21. Mai 2002 gegen Estland
 Detaillierte Fußballstatistik mit Zuschauerzahlen

Einzelnachweise 

San Marino
!Landerspiele